Jean Lambert Evan's ou Jean Lambert Evans, né le  à Paris, est un footballeur français qui évolue au poste de défenseur au Pau FC en Ligue 2.

Biographie

Débuts de carrière en Italie (2017-2021) 
Formé au FC Nantes, Jean Lambert Evan's commence sa carrière en Serie D avec Pavia. Le , il rejoint un autre club de Serie D, Gozzano. À la fin de la saison, Gozzano est promu en Serie C. 

Le , il est transféré en Serie B à Crotone, qui le prête dans la foulée à Gozzano jusqu'à la fin de la saison. Il fait ses débuts en Serie B avec le FC Crotone le  lors d'un match face à Cosenza.

Le , il rejoint en prêt l'US Catanzaro, qui évolue en Serie C. Puis, le , il est de nouveau prêté à Livourne.

Pau FC (depuis 2021) 
Le , il revient en France et signe au Pau FC, sous les ordres de Didier Tholot. 

En Béarn, Lambert s'impose peu à peu comme un arrière gauche de talent et convainc le club de le prolonger le , pour deux saisons supplémentaires.

Références

Liens externes 

Footballeur français
Joueur de l'AC Pavie
Joueur de l'AC Gozzano
Joueur du FC Crotone
Joueur de l'US Catanzaro
Joueur de l'AS Livourne Calcio
Joueur du Pau FC
Naissance en décembre 1998
Naissance à Paris